Rosano steht für:

 einen Ortsteil der Gemeinde Rignano sull’Arno in der italienischen Region Toskana

Rosano ist der Familienname folgender Personen:

 Sebastián Rosano (* 1987), uruguayischer Fußballspieler